2 miejscowości w Polsce: 
 Wola Polska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów 
 Wola Polska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska